Сомон — найменша адміністративно-територіальна одиниця КНР і адміністративно-територіальна одиниця 2-го рівня Монголії
 Сомон — інформаційно-розважальний портал Таджикистана

Сомон — село, Восейський район, Хатлонська область

Сомон — муніципалітет, департамент Лот і Гаронна, регіон Аквітанія